Скала може бити:

 Скала, било која љествица мјерења по растућем или опадајућем редослиједу величина.
 Бофорова скала, скала за одређивање јачине вјетра.
 Рихтерова скала магнитуде потреса, скала за одређивање магнитуде потреса земље.
 Скала (музика), низ од седам узастопних тонова са поновљеним осмим.
 Скала, чувена оперска кућа у Милану.
 Скала, део радио-апарата за претраживање радио станица.
 Застава 101 (скала), аутомобил из крагујевачке фабрике Застава.
 Скала Велика, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Скала Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Скала (програмски језик) (-{scala}-), врста програмског језика.
 Скала (Месина)
 Скала (Салерно)
 Скала (Торино)